André Boonen – atleta belga
 André Boonen – ciclista belga